Гаплогруппа  — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

И. А. Захаров-Гезехус с коллегами предложили дать гаплогруппе  имя Анай (Апау).

Происхождение 
Считается, что гаплогруппа A возникла в Азии около 50 тыс. лет назад. Её предком была гаплогруппа N.

Палеогенетика 
 Субклад A2 определили в образцах копролитов возрастом 14 290 — 12 750 лет назад из пещер Пэйсли в штате Орегон (США)
 У образцов из бразильских Lapa do Santo возрастом ок. 9,5 тыс. л. н. и Laranjal возрастом ок. 6,8 тыс. л. н. определена субклада A2
 A+152+16362 определили у образца DA357 (5981—5725 лет до н. э., Глазковский некрополь, Иркутская область)
 Гаплогруппу A определили у образца brn001 (5474—5312 лет до н. э., KuengaRiver_N) с участка Известковая-1 в пади Известковой (долина реки Куэнга, Забайкальский край).
 Гаплогруппа A обнаружена у трёх младенцев с поселения елунинской культуры Берёзовая Лука в Алейском районе Алтайского края (первая половина II тыс. до н. э.)
 Субклады A10* и A10a были обнаружены у представителей культур бронзового века Западной Сибири: усть-тартасской, одиновской, кротовской, поздней кротовской, андроновской (фёдоровской) и пахомовской
 A8a1 определили у представителя окуневской культуры RISE664  (4409—4156 л. н., Okunevo_EMBA), у образца RISE674 (4300—3850 л. н., Okunevo_EMBA) определили митохондриальную гаплогруппу A-a1b3
 A12a определили у поздненеолитического образца N4a1 (4782—4424 л. н.) со стоянки Кёрдюген 2 в Якутии
 A12a2a2 определили у образца N4b2 (4348—4091 л. н.) из Якутии
 A5b1b определили у образца BandaKD15 (1517—1353 лет до настоящего времени) из Китая (Гуанси-Чжуанский автономный район)
 Гаплогруппа A определена у представителя саргатской культуры
 Субклады A8, A10 и A11 определены у представителей староалейской культуры из могильника Фирсово-XIV (VII—IV века до н. э.)
 A2a определили у образца NEO248 (2064 л. н.) из Чукотского автономного округа
 A12 определили у женского образца R-Kich-Malka (TU10, конец VII — первая половина VIII века) из аланского катакомбного могильника в Кичмалке (Кабардино-Балкария)
 A+152+16362 определили у образца MOT01 из Танкеевки в Спасском районе Татарстана (Late Kushnarenkovo/Karayakupovo, early Volga-Kama Bulghar period, X—XI века)
 A2a определили у образца I1524 (1180—830 л. н.) из Уэлена (Чукотка)
 A2 была обнаружена у представителя культуры Чинчорро (мумия «Хуанита» (:en:Mummy Juanita), найденная в леднике в высокогорной части Перу), жившего 550 лет назад, в образцах из Huaca Pucllana, Pasamayo и Lauricocha
 A2a определили у образца I1123 (520—140 л. н.) с Алеутских островов (Kagamil Island, Warm Cave)
 A2b1 и A2a обнаружены у образцов с кладбища в Нувуке (Барроу) на Аляске с калиброванными датами между 981 и 1885 годами нашей эры
 A2 обнаружена у средневекового образца (X—XIV века) из польского  (гмина Хелмно)

Распространение 
Подгруппа A1 распространена в северной и центральной Азии, тогда как подгруппа A2 — в Сибири, а также является одной из 5 митохондриальных гаплогрупп коренного населения Америк, наряду с такими, как B, C, D и X.

Гаплогруппа A чаще всего распространена среди таких народов, как чукчи, эскимосы, на-дене, индейцы Центральной Америки. К ней же принадлежат 7,5 % японцев (в основном подгруппы A4 и A5).

В пределах гаплогруппы A8a польские и бурятские гаплотипы сгруппированы вместе в подгруппу A8a1. Наличие A8a1 у поляков подтверждает гипотезу о том, что появление линий A8a в центральной Европе может отражать вероятную средневековую миграцию кочевых племён из Сибири.

Субклады 
Гаплогруппа состоит из 5 основных подклассов, которые также делятся на более мелкие подгруппы. Комплекс A5 встречается только в Корее и Японии.

 A3- 2857, 8962, 9711, 13140, 13737, 15286, 16519
 A4- 16362
 A4a- 1442, 9713, 16249
 A4a1- 4928
 A4b- 12720, 14290, 16189
 A4c- 200
 A4d- 151
 A2- 146, 152, 153, 8027, 12007, 16111
 A2a- 3330, 16192
 A2b- 11365
 A2c- 64, 12468 14364
 A2d- 64, 6308
 A2d1- 8281-8289d, 11314
 A2d1a- 8548, 16274 (proposed)
 A2d2- 5081
 A2e- 153, 7112, 13708, 16189, 16336, 16519
 A2f- 153, 3316
 A2g- 7724T, 16391
 A2h- 1598, 1888, 12811, 16335, 16526
 A2i- 960.1C, 3308A, 3309.1A, 6620, 14280, 14470, 16325
 A2j- 10595, 11548
 A2j1- 11314
 A2k- 3202
 A2k1- 15924
 A6- 654, 3687, 4257, 13287
 A5- 8563, 11536
 A5a- 152, 2156.1A, 4655, 11647, 16187
 A5a1- 14944
 A5a1a- 10801
 A5a1a1- 5773, 12880
 A5a1a2- 6956, 8628
 A5a1b- 16160
 A5a1b- 16160
 A5a2- 13461
 A5b- 961, 1709, 16126, 16235
 A5c- 523-524d, 16129, 16213
 A7- 8413, 15379, 16051, 16129, 16189
 A8- 16242
 A9- 152, 6950, 7228, 8340, 10700, 15874 (proposed)

См. также

Примечания

Ссылки

Общие сведения 
 Ian Logan’s Mitochondrial DNA Site
 - mtDNA tree Build 17 (18 Feb 2016): subtree A

Гаплогруппа A 
 Beringian Standstill and Spread of Native American Founders (PLoS)
 Spread of Haplogroup A, from National Geographic
 Aiyana

A